Linkola ist der Familienname folgender Personen:

 Jukka Linkola (* 1955), finnischer Jazzpianist, Dirigent und Komponist
 Kaarlo Linkola (1888–1942), finnischer Botaniker
 Pentti Linkola (1932–2020), finnischer Umweltschützer, Tiefenökologe, Amateurbiologe, Autor und Fischer